Ataraxia (Αταραξία) är en grekisk term använd av Pyrrhon och Epikuros för stillhet, lugn i kropp och själ.

För Epikuros var ataraxia, aponia, hēdonē (njutning) och khara (glädje) ideal-tillstånden för människan.

Referenser 

Termer inom medvetandefilosofi
Epikurism
Grekiska ord och uttryck